Дёло — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Дёло — озеро, между р. Тюкян — р. Эйик-Сяне, координаты 65°52' с. ш. 117°32' в. д., код ГКГН 122248.
 Дёло — озеро, в левобережье р. Тюкян, координаты 63°44' с. ш. 119°59' в. д., код ГКГН 421010.
 Дёло — озеро, между р. Тумара и р. Кюбечики, координаты 63°30' с. ш. 129°52' в. д., код ГКГН 451737.
 Дёло — река, правый приток р. Эльгян, координаты 61°47' с. ш. 134°51' в. д., код ГКГН 463926.

См. также 
 Дело